4 miejscowości w Polsce: 

 Działyń – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno 
 Działyń – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Siemień 
 Działyń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki 
 Działyń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko